Карановац се може односити на:

 Карановац (Бања Лука), мјесна заједница града Бања Лука, Република Српска, БиХ
 Карановац (Варварин), насеље у општини Варварин, Република Србија
 Карановац (Петрово), насеље у општини Петрово, Република Српска, БиХ

или:

 стари назив за Краљево